Дон Мигел има више значења:

 Дон Мигел (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Дон Мигел (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику